Manuel Prado puede referirse a:

 Manuel Prado Ugarteche (1889-1967), presidente del Perú;
 Manuel Prado (1863-1932), militar y escritor argentino.
 Manuel "Manuelcha" Prado Alarcón, guitarrista, cantante, compositor, compilador de música peruano.
 Manuel Prado Pérez-Rosas (1923-2011), religioso peruano.
 Manuel Prado López, político gallego, alcalde de Beariz.